Сезон НХЛ 1922/23 года стал 6-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Оттава Сенаторз».

События
 6 января 1923 года. Нападающий «Оттавы» Фрэнк Найбор сыграл шестой полный матч подряд не проведя на скамейке запасных ни одной смены. В этих играх Нэйбор забросил шесть шайб.
 31 января 1923 года. Впервые в матче НХЛ не было зафиксировано ни одного удаления. Это произошло в игре «Монреаль» — «Гамильтон» (5:4).
 17 февраля 1923 года. Забив свой 143-й гол в карьере Сая Деннени из «Оттавы» снова стал самым результативным хоккеистом в истории НХЛ.
 6 марта 1923 года. Арт Росс сам ушёл с поста тренера «Гамильтон Тайгерс». Он был назначен на это место 14 ноября 1922 года.
 22 марта 1923 года. Впервые хоккейный матч транслировался на радио.

Регулярный сезон

Обзор 
Главной новостью сезона 1922—1923 стала продажа «Монреалем» одного из своих лучших нападающих Ньюси Лэлонда (не нашедшего общего языка с хозяином Лео Дэндурандом) в «Саскатун» (Западная Хоккейная Лига) без предварительного помещения его на вейвер НХЛ. Президенту НХЛ Фрэнку Калдеру удалось погасить конфликт, превратив продажу Лэлонда в обмен — «Монреаль» получил от «Саскатуна» Ореля Жолиаа.

Джолиат сразу стал лидером «Канадиэнс» и помог команде занять второе место в регулярном сезоне. Первыми как и год назад финишировали «Оттава Сенаторз», у которых одним из лучших был голкипер Клинт Бенедикт, пропускавший в среднем по 2.3 шайбы за матч — лучший показатель в НХЛ.

Несмотря на грязную игру «Канадиэнс», «Сенаторс» выиграли первый матч финала лиги 2:0. После этого матча хозяева «Монреаля» дисквалифицировали за грубую игру двух своих хоккеистов — Спрага Клегхорна и Билла Коутье. Тем не менее во второй игре «Канадиэнс» повели 2:0 и лишь гол Сая Деннени помог «Оттавы» одержать победу по общей разнице забитых и пропущенных шайб 3-2.

В финале Кубка Стэнли «Сенаторс» скрестили клюшки как с чемпионами Хоккейной Лиги Тихоокеанского Побережья, так и с лучшей командой Западной Хоккейной Лиги.

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф Кубка Стэнли

Сетка плей-офф

Обзор 
В 1923 году организаторы розыгрыша Кубка Стэнли отказались от проведения матчей плей-оффа между командами Хоккейной Ассоциации Западного Побережья и Западной Канадской Хоккейной Лиге, в результате чего чемпионы обоих лиг получили право напрямую побороться за Кубок Стэнли.

Сначала с «Оттава Сенаторз», чемпионами НХЛ, скрестили клюшки «Ванкувер Миллионерс», победители турнира на Западном Побережье. Матчи прошли в Ванкувере, что не помешало «Оттаве» выиграть Кубок в четырёх играх. Лучшим у «сенаторов» оказался Гарри «Панч» Бродбент, забросивший в серии пять шайб.

После окончания серии тренер «Миллионерс» Фрэнк Патрик назвал «Оттаву» «сильнейшей командой, которую я когда-либо видел».

Со мнением Патрика не согласились чемпионы Западной Канадской Хоккейной Лиге — «Эдмонтон Эскимос». Клуб из Эдмонтона дал настоящий бой «Сенаторс», уступив в двух матчах с минимальным счетом. Победные голы у «Оттавы» забивали Сай Деннени в первом поединке и Гарри Бродбент во втором.

Финал НХЛ

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Награды

Состав победителей Кубка Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
1922 год в хоккее
1923 год в хоккее